Калиновка — село Радищевского района, административный центр Калиновского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно в 31 километр по прямой на востоко-северо-восток от районного центра — посёлка Радищево.

История 
Посёлок основан белорусскими переселенцами в 1916 году.

Население 
Население составляло 725 человек в 2002 году (русские 75 %), 674 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района